Rudi steht für:

 Rudi, männlicher Vorname, Kurzform von Rudolf
 Rudi (Soroca), Gemeinde und Ort im Rajon Soroca, Republik Moldau
 Rudi (Fußballspieler) (* 1987), indonesischer Fußballspieler 
 Rudi (Comic), Hauptfigur einer Comic-Schriftenreihe
 Rudi (Band), nordirische Band (1975–1983)
 Rudi, Subkultur, siehe Rude boy
 Rudi, Veranstaltungsformat, siehe Running Dinner
 Rudi Radiohund, österreichische Kindersendung
 Túró Rudi, ungarische Süßigkeit
 Rudi (Band), eine ehemalige nordirische Punkband (1975–1983)

Rudi ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Rudi (Eisbärkönig; 1889–1970), norwegischer Pelztierjäger
 Jochen Rudi (* 1949), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Petter Rudi (* 1973), norwegischer Fußballspieler
 Vera Rudi (* 1993), norwegische Schauspielerin und Pianistin

RUDI steht als Abkürzung für:

 Read, update, delete, insert, Datenbank-Operationen, siehe CRUD

Siehe auch:
 Rudy
 Rudie

Abkürzung